Карлополи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Катандзаро.

Население составляет 1781 человек, плотность населения составляет 111 чел./км². Занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 88040. Телефонный код — 0968.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица, празднование 16 июля.

Ссылки